Acushnet ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Acushnet (Massachusetts), Bristol County
 Acushnet Center, Census designated place im Bristol County
 Acushnet Station, Bristol County (nicht mehr existent)

Sonstiges:
  Acushnet River, Fluss in Massachusetts
  Acushnet River Seaplane Base, Flughafen in Massachusetts
  Acushnet (Walfangschiff), US-amerikanisches Walfangschiff, zeitweiliges Besatzungsmitglied Herman Melville